Carrot River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Carrot River (vattendrag), Saskatchewan och Manitoba 
 Carrot River, Saskatchewan, ort,